Holland House ist der Name folgender Bauwerke:

in den Vereinigten Staaten:
 Holland House (Atlanta)
 Holland House (Buffalo)

im Vereinigten Königreich:
 Holland House (Cardiff)
 Holland House (London)
 Holland House (North Ronaldsay)
 Holland House (Papa Westray)